mortel: metselspecie
baggerspecie: dat wat gebaggerd wordt
muntspecie: geld in de vorm van munten
specie (Duin): een fictief bewustzijnverruimend middel uit het Duin-universum van Frank Herbert